Арма́да (от  — флот, эскадра):
 Арма́да — так называли в Испании различную крупную вооружённую силу; в особенности применительно к военно-морскому флоту.
 Армада (вид вооружённых сил) — исторический вид вооружённых сил; большое количество кораблей, самолётов или танков, действующих согласованно.
 Армада (роман) — фантастический роман Эрнеста Клайна, вышедший в 2015 году.
 Непобедимая армада — крупный военный флот (130 тяжёлых кораблей), созданный и собранный Испанией в 1586—1588 годы.
 Английская армада — английский флот, отправленный в 1589 году во время англо-испанской и восьмидесятилетней войн.
 Другая Армада — британское название комбинированного франко-испанского флота, собранного в 1779 году для несостоявшегося вторжения в Англию.
 Индийские Армады Португалии — серия морских экспедиций (1497—1511), организованных королевством Португалия в Индию через Мыс Доброй Надежды по маршруту, открытому Васко да Гама.

Иное 
 «Армада» — компания по оказанию ИТ-услуг и ПО, созданная в Москве в 2007 году (ранее — «РБК Софт»).
 «Армада» — до 1999 года название издательства «Альфа-книга».
 «Армада» — российско-китайский агропромышленный комплекс.
 Армада Галлея — неофициальное название серии из пяти космических аппаратов разных стран для изучения кометы Галлея.
 Армада, Альфонсо (1920—2013) — испанский военный, артиллерист, генерал-майор сухопутных войск.

См. также 
 Nissan Armada — модель внедорожника фирмы Nissan.
 Трансформеры: Армада — аниме о роботах-трансформерах, первая часть «Трилогии Юникрона».
 Армата

Примечания